Centraal station van Bratislava
 Bratislava hlavná stanica

Andere hoofdstedelijke spoorwegstations in Bratislava
 Station Bratislava-Lamač (stadsdeel Lamač, lijn 110 richting Kúty)
 Station Bratislava-Nové Mesto (stadsdeel Nové Mesto, lijn 132 richting Hegyeshalom)
 Station Bratislava-Petržalka (stadsdeel Petržalka, lijn 101 richting Wien Hbf en lijn 132 richting Hegyeshalom)
 Station Bratislava predmestie (stadsdeel Nové Mesto, lijnen 120 en 130 richting Trnava en Galanta)
 Station Bratislava-Rača (stadsdeel Rača, lijn 120 richting Žilina, Trnava)
 Station Bratislava-Vajnory (stadsdeel Vajnory, lijn 130 richting Galanta)

Bratislava